Николай Александрович Базили (1883—1963) — русский дипломат.

Биография 
Отец, Александр Константинович Базили был дипломатом. Сын в 1903 году после окончания Александровского лицея с большой золотой медалью, также поступил на дипломатическую службу. Почти сразу он получил назначение в Вену и Рим в качестве дипломатического курьера. Был старшим секретарем российской делегации на 2-й Гаагской конференции мира (1907); в 1908—1911 годах он — 2-й секретарь русского посольства в Париже.

С началом первой мировой войны сотрудник, а в 1917 году — директор дипломатической канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего. 

Статский советник, член Совета МИД. Был удостоен придворного звания камергера.

Во время Февральской революции участвовал в составлении акта об отречении Николая II от престола. 

С июля 1917 года — поверенный в делах в русском посольстве в Париже. 

После октябрьской революции эмигрировал во Францию по Транссибирской железной дороге через Владивосток вместе с семьёй своей невесты, Ласел Фезенде, дочерью директора самого большого российского банка того периода, «Нэшнл банк». Вскоре в Париже состоялась свадьба.

В 1919 году принимал участие в создании и деятельности Русского политического совещания. В 1922—1939 занимался банковской деятельностью, имел в Париже собственный офис.

Был членом временного Комитета по организации Русского литературного архива в Тургеневской библиотеке (1938), оказал библиотеке активную поддержку в получении нового помещения (13, rue de la Bûcherie, 5-е). Собирал материалы по истории и культуре России. Опубликовал книгу «Россия под советской властью» (Париж, 1937), за которую (в переводе на французский язык, 1938) был удостоен премии Французской академии наук.

После начала второй мировой войны и оккупации Франции немецкими войсками выехал в США; жил в Аргентине, Уругвае: работал в National City Bank of New York, с 1942 до конца 1950-х годов работал в представительстве этого банка в Монтевидео.

В Англии была выпущена его книга по экономике: «Двадцать лет Советской власти», о первых годах социализма. Последние годы он работал над мемуарами «Дипломат российской империи» (вышли посмертно на английском языке в 1973 году).  

Бумаги Базили хранятся в архиве Гуверовского института.

Сочинения 
 Базили Н. А. Россия под советской властью. Париж. Издание автора, 1937.
 Французское издание: La Russie sous les soviets. vingt ans d’expérience bolchévique. Plon, 1938.
 Английское издание: Russia under Sovet rule. Twenty years of Bolshevik experiment. 1938.
 
 Переиздание: The abdication of Emperor Nicholas II of Russia: a memoir. Princeton, N.J. : Kingston Press, 1984.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Щербатов. Из воспоминаний. Де Базили.
 Register of the Nikolai Aleksandrovich Bazili Papers, 1881—1959.

Выпускники Александровского лицея
Дипломаты Российской империи
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США